USS Jarvis je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Jarvis (DD-38)
 USS Jarvis (DD-393)
 USS Jarvis (DD-799)

Jarvis